ORM steht für:

 Object-Relational Mapping, siehe Objektrelationale Abbildung
 Object Role Modeling, konzeptionelle Modellierungstechnik für Datenbanken
 Online-Reputationsmanagement, Praxis zur Analyse von Online-Medien, um den Ruf von Firmen, Produkten oder Personen zu ermitteln
 Operational Reactivity Margin, Maß für die Überschussreaktivität von Kernreaktoren, siehe Betriebliche Reaktivitätsreserve
 Roque-de-los-Muchachos-Observatorium, Ansiedlung von Sternwarten auf der Kanareninsel La Palma

orm steht für:
 Oromo (Sprache) (ISO-639-3-Code),  afroasiatische Sprache

Abkürzung